CZO steht für:
 Flughafen Chistochina (IATA-Code), Chistochina, Valdez-Cordova Census Area, Alaska
 chránené zemepisné označenie, slowakisch für geschützte geografische Angabe
 chráněné zeměpisné označeni, tschechisch für geschützte geografische Angabe

czo steht für:
 Min Zhong (ISO-639-3-Code), eine der Min-Sprachen

Abkürzung